

Persone 
 Álvares de Azevedo – scrittore brasiliano
 Antonio Maria Cagiano de Azevedo – cardinale italiano
 José Azevedo – ciclista portoghese
 José Baptista Pinheiro de Azevedo – politico portoghese
 José Fábio Alves Azevedo detto Fabão – calciatore brasiliano
 Márcio Gonzaga de Azevedo – calciatore brasiliano
 Ottavio Cagiano de Azevedo – cardinale italiano
 Ricardo Sérgio Rocha Azevedo detto Ricardo Rocha – calciatore portoghese
 Tony Azevedo – pallanuotista statunitense
 Waldir Azevedo – compositore brasiliano
 Walmor Oliveira de Azevedo – arcivescovo brasiliano
 Ricardo Azevedo – ex pallanuotista, allenatore brasiliano
 Moysés Louro de Azevedo Filho – cattolico laico brasiliano

Altro 
 Azevedo – freguesia del comune di Caminha, Portogallo
 Peixoto de Azevedo – comune brasiliano del Mato Grosso